Кичево — топоним:
 Кичево — село в Варненской области Болгарии;
 Кичево — город в Северной Македонии;
 Кичево — община в Северной Македонии.